V10 bezeichnet:
 die Loks der Baureihe LKM V 10 C
 ein Unterbauart des V-Motors mit 10 Zylindern